Аллсвенскан 2018 () — 94-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 1 апреля и закончился 11 ноября 2018 года. В чемпионате приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защищал «Мальмё». Чемпионом стал клуб АИК.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Йёнчёпингс Сёдра», «Хальмстад» и «АФК Эскильстуна». Их заменили «Броммапойкарна» и «Далькурд», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Суперэттан 2017, а также «Треллеборг», занявший 3-е место в Суперэттан и победивший «Йёнчёпингс Сёдру» в стыковых матчах.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Ссылки 
  
 Аллсвенскан (uefa.com)

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2018 году
Швеция